Соревнования в женском фристайле в дисциплине слоупстайл на зимних Олимпийских играх 2022 прошли 13 и 14 февраля в cнежном парке Геньтин. В Пекине выступили 30 спортсменок представляющие 17 НОК. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS.

Действующей олимпийской чемпионкой является швейцарская фристайлистка Сара Хёффлин.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвуют 30 фристайлисток. Каждая из спортсменка выполняет по 2 спуска. В зачёт идёт результат лучшего из них. На каждую попытку даётся 120 секунд. В финал соревнований выходят 12 лучших фристайлисток.

Финал 
В финале соревнований участвуют 12 фристайлисток. Каждая из спортсменка выполняет по 3 спуска. В зачёт идёт результат лучшего из них. На каждую попытку даётся 130 секунд.

Примечания

Ссылки 
 Фристайл на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)